Tallahassee kan avse:

Tallahassee – huvudstaden för den amerikanska delstaten Florida
Tallahassee (musikalbum) – från 2002 av The Mountain Goats
USS Tallahassee – flera olika fartyg i den amerikanska flottan